Лектор — той, хто читає лекції, лекцію.
 «Лектор» — український треш-метал гурт.